Гран-при США 1971 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1971 года. Автогонки прошли 3 октября 1971 года на трассе Уоткинс-Глен.

Рольф Штоммелен не стал участвовать в Гран-при из-за проблем со здоровьем, его место в «Сёртисе» занял Сэм Поузи. «Тиррелл» выставил третий автомобиль под управлением Питера Ревсона, а BRM заменила Джорджа Итона на Джона Кэннона. «Пенске» вновь заявила на гонку частный автомобиль «McLaren», в котором Дэвид Хоббс заменил Марка Донохью, выступавшего в этот уик-энд в гонке USAC. В той же гонке участвовал и Марио Андретти, так что «Феррари» вновь стартовала в Гран-при только двумя машинами. Обладатель поула Джеки Стюарт лидировал до 13 круга, после чего на его машине начались проблемы с управляемостью и вперёд вышел его напарник по команде Франсуа Север, не отдавший никому лидерства до финиша гонки. Победа Севера стала первой и единственной в его карьере.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-13 Джеки Стюарт

14-59 Франсуа Север

Ссылки 
 
 
 

1971
Гран-при США